Stazione di Fukiage – stazione ferroviaria giapponese a Kōnosu
Stazione di Fukiage – stazione ferroviaria giapponese a Nagoya